Les mots Guianensis (masculin ou féminin) et Guianense (neutre) sont deux déclinaisons (notamment du nominatif singulier) d'un adjectif du latin scientifique signifiant « de Guyane, guyanais ».

En taxonomie, les mots guianensis et guianense (en italique et sans majuscule) sont employés comme épithète spécifique ou nom subspécifique pour nommer de nombreuses espèces et sous-espèces animales ou végétales originaires des Guyanes. Pour les espèces et sous-espèces concernées, consulter les listes générées automatiquement : guianensis, guianense.

Épithète spécifique